Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2017./18. je osvojila ekipa "Mlake" iz Rijeke.

Prva liga 

 

 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglanje.hr, rezultati  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HKL za žene 2017./18.

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglanje.hr, rezultati   
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HL Istok  
 kuglacki-savez-os.hr, 20. kolo i ljestvica

Sjever 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglanje.hr, rezultati

Zapad 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglanje.hr, rezultati

Kvalifikacije za ulazak u 1. HKL 
Igrali pobjednici skupina "Druge HKL", u travnju i svibnju 2018. godine. Prve dvije ekipe ostvaruju plasman u "1. HKL". 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, rezultati i ljestvica

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene
 Kup Hrvatske u kuglanju za žene 2017./18.

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr 
 kuglacki-savez-os.hr

Izvori 
 
 kuglanje.hr, Ekipno prvenstvo RH za 2017./2018. godinu , pristupljeno 16. prosinca 2018. 
  

2017-18